CCK steht für:
 Cholecystokinin, ein gastrointestinales Peptidhormon
 Collegium Cantorum Köln, ein gemischter Kammerchor
 Complementary Code Keying, ein Modulationsverfahren für WLAN
 Kokosinseln (ISO-3166-Länderkürzel)
 Cocos (Keeling) Islands Airport (IATA-Code)

ČČK steht für:
 Český červený kříž, Tschechisches Rotes Kreuz

Siehe auch:
 Cc.K (* 1987), deutscher DJ

Abkürzung